Below est un propre d’origine allemande. C’est également un mot anglais signifiant « sous », « au-dessous de ».

Patronyme 

 Eduard von Below (1856-1942), général prussien ;
 Ernst von Below (1863-1955), général allemand ;
 Ferdinand von Below (1812-1870), général prussien ;
 Fred Below (1926–1988), musicien de blues américain ;
 Fritz von Below (1853–1918), général allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Georg von Below (1858–1927), historien et professeur allemand ;
 Nicolaus von Below (1907–1983), militaire allemand, adjudant de la Luftwaffe de 1937 à 1945 ;
 Otto von Below (1857–1944), général allemand de la Première Guerre mondiale.

Toponyme 
 Grabow-Below, commune allemande du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Titres d'œuvres 
 Abîmes (Below), film américain sorti en 2002.
 Below, jeu vidéo sorti en 2018.

Voir aussi 
 Bellow
 Belov